SKS může mít více významů:
 SKS – samonabíjecí karabina
 SK Slavia Praha – český fotbalový klub
 Společnost finské literatury (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura)
 Strana konzervativní smlouvy
 Svaz komunistů Srbska